Stati Uniti d'America
 Eldred – villaggio della Contea di Greene, Illinois
 Eldred – township della Contea di Jefferson, Pennsylvania
 Eldred – township della Contea di Lycoming, Pennsylvania
 Eldred – borough della Contea di McKean, Pennsylvania
 Eldred – township della Contea di McKean, Pennsylvania
 Eldred – township della Contea di Monroe, Pennsylvania
 Eldred – township della Contea di Schuylkill, Pennsylvania
 Eldred – township della Contea di Warren, Pennsylvania